Maurice Durand est un patronyme notamment porté par :
 Maurice Durand (1884–1978), est un architecte vendéen
  (1914–1966), est un linguiste franco-vietnamien
  (1893–1961), est un trompettiste de jazz américain
 Maurice Durand-Barthez (1914–2012), est un historien archiviste francais

Voir aussi